Sosopan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Sosopan (vattendrag i Indonesien, Kepulauan Riau), 
 Kecamatan Sosopan, distrikt, Sumatera Utara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar